Back to Basics: The Essential Collection 1971—1992 — сборник песен австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, выпущенный 9 июля 1992 года на лейбле Geffen Records.

В альбом, помимо хитов, вошли четыре новых трека: ведущий сингл «I Need Love», топ-20-хит чарта США Adult Contemporary «Deeper Than a River», «Not Gonna Be the One» и кавер-версию песни Бренды Ли 1960 года «I Want to Be Wanted». Альбом был выпущен с разными списками треков на разных территориях, чтобы охватить главные хиты в каждом регионе. Он имел больший успех в Австралии и Великобритании, и хотя альбом не попал на высокие позиции чартов в США, он смог получить золотую сертификацию.

Для продвижения альбома планировался тур, но его пришлось отменить, когда у певицы обнаружили рак молочной железы.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Сборники Оливии Ньютон-Джон
Сборники Geffen Records
Альбомы, сертифицированные как золотые Австралийской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний